Gest palca środkowego, zwany często jako słowo fuck,
 Fuck – angielskie przekleństwo bądź wulgaryzm.